Péré puede referirse a: 

 Péré, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Péré, comuna francesa situada en Altos Pirineos.